è un personaggio dell'anime giapponese Samurai 7, ispirato al personaggio ideato da Akira Kurosawa ne I sette Samurai.

Storia
Katsushiro è un giovane ed inesperto samurai che sogna di essere l'allievo di Kambei Shimada, chiamandolo sensei sin dal loro primo incontro. Segue i principi del bushidō e promette di proteggere Kirara a costo di qualsiasi cosa, e sembra essere attratto da lei. È il quinto samurai a essere ingaggiato e durante la serie diventa sempre più forte ed abile, guadagnandosi il titolo di studente di Kanbei. Inizia anche ad accettare l'idea di dover uccidere i nemici, dopo essere rimasto shockato in seguito al suo primo omicidio. Diventa abbastanza forte da riuscire a deviare un colpo inflitto dal cannone più potente della capitale, e sconfigge numerosi banditi da solo. Nel corso della serie prova spesso emozioni forti e capisce qual è la vera ragione che spinge l'uomo a divenire samurai. Dopo aver rifiutato la proposta di Kirara di rimanere con lei, spiega di voler continuare a vivere sul campo di battaglia. In seguito alle sue parole, riceve la spada di Kambei come riconoscimento per essere stato suo allievo.

Differenze da I sette Samurai
Anche nel film di Kurosawa, Katsushiro è un guerriero novello, ma proviene da una famiglia guerriera e per questo motivo decide di seguire Kanbei. Nel film non è tanto attaccato al combattimento, poiché è distratto da una storia amorosa.

Voci correlate
 Samurai 7
 I sette Samurai

Personaggi di Samurai 7
Samurai immaginari